Brussa kan syfta på följande platser:

 Brussa (vattendrag i Belarus), vattendrag i Belarus
 Bursa (stad), stad i Turkiet